BUH peut faire référence à :
  ;
 Banque de l'Union Haïtienne, une banque haïtienne.

Buh peut faire référence à :
 Buh, un nom alternatif de la rivière Boug en Ukraine ;
 une des translittération du terme mongol pour la lutte mongole.